Стародубское княжество:
 Стародубское княжество — удельное княжество с центром в Стародубе-на-Клязьме (Владимирская область).
 Стародубское княжество (Северская земля) — удельное княжество с центром в Стародубе-Северском (Брянская область).